Бра́ндис-над-Ла́бем-Ста́ра-Бо́леслав ( , бывш.  и Altbunzlau) — город в районе Прага-восток Среднечешского края Чешской Республики, муниципалитет с расширенными полномочиями. Расположен на обоих берегах реки Лабы. Население — 17 503 человек (2013).

История 
Город Брандис-над-Лабем был основан в XIII веке. Стара-Болеслав был назван в честь Болеслава I, который основал здесь свой замок в начале X века.

Некогда Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав служил главным городом общины богемских братьев, о чём напоминает памятник, поставленный их епископу Коменскому.

В 1960 году эти два города были объединены в один — Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав с населением около 15 500 человек.

Достопримечательности

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Сайт города
 Что посмотреть?

Города Среднечешского края
Прага-восток
Города на Эльбе